A 2019-es magyar férfi kosárlabdakupa (hivatalosan Zsíros Tibor K&H Magyar Kupa döntő) a 62. magyar férfi kosárlabdakupa, a második számú magyar férfi kosárlabdatorna nyolccsapatos döntője volt. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége írta ki és bonyolította le. Semleges helyszínen, a Audi Aréna Győrben rendezték, egy háromnapos rendezvény keretében. A kupát története során nyolcadik alkalommal a Szolnoki Olaj nyerte meg, miután  a döntőben legyőzte a Falco csapatát.

Résztvevő csapatok
A férfi kosárlabda NBI. 2018–19-es szezonjának az alapszakaszban első nyolc helyen végzett csapata kvalifikálta magát a tornára. 

Szolnoki Olaj
Egis Körmend
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
JP Auto-JKSE
Zalakerámia ZTE KK
Pécsi VSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
DEAC

Mérkőzések

Ágrajz

Végeredmény

Hepp-kupa 
Az alacsonyabb osztályú csapatoknak kiírt Hepp-kupa négyes döntőjébe a HOYA-Pannon Egyetem Veszprém, a Budapesti Honvéd SE, a Nyíregyháza Blue Sharks és a Bajai Bácska csapatai kvalifikálták magukat. A dr. Hepp Ferenc emlékére évente kiírt kupát 2019-ben a Veszprém csapata nyerte, a döntőben a Nyíregyháza csapatát legyőzve.

Jegyzetek

magyar kupa